Plaats in Indonesië
 Wonokarto (Sekampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Wonokarto (Wonogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Wonokarto (Ngadirojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java